CD 2 ima više značenja.

 Hlordiazepoksid, lek
 CD2, klaster diferencijacije, adhezioni protein